Liette de Souza Maciel é uma compositora brasileira, nascida no Rio de Janeiro, capital do estado homônimo.

Sua parceria mais profícua foi com o cantor Roberto Ribeiro (1940–1996), que viria a ser o seu esposo.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro